

Cinema 
 Much Ado About Nothing – film del 1909
 Much Ado About Nothing – film del 1913 diretto da Phillips Smalley
 Molto rumore per nulla (Much Ado About Nothing) – film del 1993 diretto da Kenneth Branagh
 Much Ado About Nothing – film del 2012 diretto da Joss Whedon

Musica 
 Much Ado About Nothing – opera di Charles Villiers Stanford del 1901

Teatro 
 Molto rumore per nulla (Much Ado About Nothing) – commedia di William Shakespeare

Televisione 
 Much Ado About Nothing – film per la televisione del 1973 diretto da Nick Havinga
 Much Ado About Nothing – film per la televisione del 1984 diretto da Stuart Burge
 Much Ado About Nothing – film per la televisione del 1987 diretto da Peter Moss
 Much Ado About Nothing – film per la televisione del 2005 diretto da Brian Percival